Антагонисты пуринов — это разновидность цитостатических противоопухолевых химиотерапевтических лекарственных препаратов, подгруппа группы антиметаболитов.

Механизм действия антагонистов пуринов 

Механизм действия антагонистов пуринов основан на угнетении биосинтеза новой ДНК за счёт вмешательства в метаболизм пуриновых нуклеотидов. Поскольку быстро делящиеся злокачественные клетки больше нуждаются в пуриновых нуклеотидах и более чувствительны к угнетению биосинтеза ДНК, а также имеют меньшую способность к репарации повреждений ДНК по сравнению с здоровыми клетками организма, то в первую очередь страдают от воздействия антагонистов пуринов именно они. Это приводит к запуску процесса апоптоза (программируемой клеточной смерти), а на макроуровне — к некрозу злокачественной опухоли и к ремиссии онкологического заболевания.

Другие применения антагонистов пуринов помимо онкологии 

Многие из антагонистов пуринов, помимо своей противоопухолевой активности, обладают также весьма выраженной иммуносупрессивной, противовоспалительной и противоревматической активностью, не пропорциональной степени вызываемой ими лейкопении и лимфопении.

Типичные побочные эффекты антагонистов пуринов

Примеры 

 Азатиоприн;
 Кладрибин;
 Клофарабин;
 Флударабин;
 Меркаптопурин;
 Неларабин;
 Пентостатин;
 Тиогуанин;
 Фопурин.

Примечания 

Антагонисты пуринов